Nabucco peut être :
 Nabucco, un opéra de Verdi ;
 Nabucco, un projet de gazoduc euro-asiatique.

Voir aussi